Томас Јохансон је освојио турнир. У финалу је победио Фабриса Сантора резултатом 6-3, 6-7(5-7), 6-2.

Носиоци

  Јевгениј Кафељников (полуфинале)
  Патрик Рафтер (полуфинале)
  Себастијан Грожан (друго коло)
  Арно Клеман (прво коло)

 Алекс Коређа ''(прво коло) 
 Роџер Федерер ''(четвртфинале) 
 '''Томас Јохансон (победник) 
 Томи Хас ''(друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2001.